Boniface de Castellane est le nom de plusieurs membres de la Maison de Castellane :

 Boniface VI de Castellane, troubadour du , baron de Castellane, dont plusieurs sirventès nous sont parvenus. Il fut décapité à Marseille après avoir pris part à une révolte ;
 Boniface de Castellane (1758-1837), député de la noblesse du bailliage de Châteauneuf aux états généraux de 1789, père du suivant ;
 Boniface de Castellane (1788-1862), maréchal de France ;
 Boniface de Castellane (1867-1932), dit Boni de Castellane, célèbre dandy et homme politique français, père du suivant ;
 Boniface de Castellane (1897-1946), diplomate français.

Famille de Castellane